

Osoby o nazwisku Pawełek 
 Alojzy Pawełek (ur. 1893, zm. 1930) – polski lekarz, instruktor harcerski i skautowy
 Kazimierz Pawełek (ur. 1936) – polski dziennikarz i polityk, senator V kadencji
 Mariusz Pawełek (ur. 1981) – polski piłkarz

Inne 
 Pawełek – zdrobnienie imienia Paweł
 Pawełek – marka batonów czekoladowych

Polskie nazwiska